Верхняя Глушица:
 Верхняя Глушица (посёлок) — посёлок польских спецпереселенцев в Летском районе Коми АССР
 Верхняя Глушица (река) — река в Кировской области и Республике Коми